Pérez López puede referirse a:

Personas 

 Adolfo Pérez López, periodista deportivo colombiano.
 Eva María Pérez López, política española.
 Juan Antonio Pérez López, exdirector general del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).
 Juan Carlos Pérez López (n.1945 - f.2012), futbolista español.
 Juan Carlos Pérez López (n. 1990-), futbolista español.
 María Ángeles Pérez López, poeta española.
 Santiago Pérez López, político español.